Gronau ist der Name folgender Orte oder Ortsteile in Deutschland:

 Gronau (Westf.), Stadt im Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Gronau (Leine), Stadt im Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Gronau (Bad Vilbel), Ortsteil von Bad Vilbel, Wetteraukreis, Hessen
 Gronau (Bensheim), Ortsteil von Bensheim, Landkreis Bergstraße, Hessen
 Gronau (Bergisch Gladbach), Ortsteil von Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Gronau (Bonn), Ortsteil von Bonn, Nordrhein-Westfalen
 Gronau (Oberstenfeld), Ortsteil von Oberstenfeld, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Gronau (Rödersheim-Gronau), Ortsteil von Rödersheim-Gronau, Rheinland-Pfalz
 Gronau (Stetten), Ortsteil von Stetten, Bayern
 Gronau, Dorf im Kreis Heilsberg, Ostpreußen, seit 1945: Gronowo (Lubomino) in der Gmina Lubomino, Powiat Lidzbarski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Gronau steht weiter für:
 Gronau (Pinnau), Bach bei Quickborn im Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Gronau (Sinn), Bach im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Burg Gronau, Burg in Rödersheim-Gronau, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Haus Gronau (Hürtgenwald), Wasserburg in Straß, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Kloster Gronau, Kloster in Grebenroth, Hessen
 Altes Gronauer Schloss, Burgruine im Landkreis Gießen, Hessen
 Gronau & Graul, ehemaliges deutsches Architekturbüro

Gronau ist der Familienname folgender Personen:
 Anja Gronau (* 1969), deutsche Regisseurin
 Carmen Gronau (1910–1999), deutsch-britische Kunsthistorikerin und Kunsthändlerin
 Daniel Magnus Gronau (1700–1747), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Eduard Gronau (1905–1985), deutscher evangelischer Theologe 
 Elisa Gronau (* 1990), deutsche Skispringerin
 Ernst Gronau (1887–1938), deutscher Schauspieler
 Georg Gronau (1868–1937/1938), deutscher Kunsthistoriker

 Heinz Gronau (1912–1977), deutscher Widerstandskämpfer und Generalmajor
 Israel Christian Gronau (1714–1745), deutscher lutherischer Pfarrer in Georgia

 Jürgen Gronau (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Karl Gronau (1889–1950), deutscher Philosoph
 Karl Ludwig Gronau (Spitzname Wetterpfarrer; 1742–1826), deutscher Pfarrer und Meteorologe
 Katja Gronau (* 1969), deutsche Polizeibeamtin und Bürgermeisterin
 Lore Friedrich-Gronau (1905–2002), deutsche Bildhauerin und Illustratorin
 Ludwig Müller-Gronau (1926–2010), deutscher Violinist
 Luise Schmidt-Gronau (1894–1966), Mezzosopranistin
 Marc Gronau (* 1974), deutscher Eishockeytorwart
 Melchior Niedhardt Gronau (um 1648–1722), Bürgermeister von Brilon
 Norbert Gronau (* 1964), deutscher Wirtschaftsinformatiker
 Richard Gronau (1886–1964), deutscher Maler
 Rolf Gronau (* 1934), deutscher Fußballspieler
 Tom Gronau (* 1997), deutscher Schauspieler
 Werner Gronau (* 1935), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang von Gronau (1893–1977), deutscher Seeflieger und Generalmajor der Luftwaffe

Siehe auch:
 Grönau
 Cronau
 Kronau (Begriffsklärung)